La Coupe de Chypre de football (en ) est une compétition à élimination directe organisée par la Fédération de Chypre de football et ouverte à tous les clubs chypriotes professionnels. Elle a été créée en 1934. Les clubs de Nicosie dominent le palmarès de cette compétition : l'APOEL Nicosie est le club le plus titré avec dix-neuf coupes, suivi de l'Omonia Nicosie avec quatorze trophées. Le vainqueur de la Coupe de Chypre se qualifie pour la Ligue Europa.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
RSSSF: Cyprus - List of Cup Finals
Participations per club and per division at Cypriot Cup

Coupe de Chypre de football